

Saule 
 Saule, arbre de la famille des salicacées
 Saule (1977-), de son vrai nom Baptiste Lalieu, est un auteur-compositeur-interprète belge
 Saule, une rivière affluente du Madon
 Saule ou Saulė, divinité balte du Soleil
 (428694) Saule, astéroïde Apollon, nommé d'après la divinité

Saules 

 Saules, commune française du Doubs
 Saulles, commune française de la Haute-Marne
 Saules, commune française de Saône-et-Loire
 Saules, commune suisse du canton de Berne

Saulė 
 Saulė, divinité balte du Soleil
 Saule, un des noms de Šiauliai en Lituanie.
 Bataille de Saule en 1236.

Voir aussi

Toponymes en noms composés 
 Bainville-aux-Saules, commune française des Vosges
 Vaux-Saules, commune française de la Côte-d'Or
 Valleroy-aux-Saules, commune française des Vosges
 Fenin-Vilars-Saules, commune suisse du canton de Neuchâtel

Station ferroviaire 
 Gare des Saules, gare ferroviaire de la commune française d'Orly

Littérature 
 Vieil Homme-Saule, personnage du Seigneur des Anneaux (La Communauté de l'Anneau)
 Le Vent dans les saules, roman de Kenneth Grahame, adapté en bande dessinée

Préhistoire 
 Feuille de saule, outil préhistorique du Solutréen ressemblant à une feuille de laurier allongée

Patronyme 
 Marcel Saule (1929-2022), enseignant, botaniste et dessinateur français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France